Daisy Bates (auteur) - Australisch auteur, journalist, antropoloog en ijveraar voor Aboriginal-rechten
 Daisy Bates (activist) - Amerikaans burgerrechtenactivist, journalist en uitgever